Пе́рхта (Перехта, Бе́рхта, Бе́рта,  — 'Баба-яга Пехтра', , морав. Sperechta, ) — мифическое существо и изображающий его ряженый персонаж рождественского и масленичного (мясопустного) периодов. Известна южным немцам, австрийцам, швейцарцам, а также славянам, преимущественно чехам и словенцам.

Обычаи 
Перхта связана с соблюдением запретов, особенно на прядение в пост.

Считается, что персонаж, как и его имя, принадлежат немецкой традиции. Перхтой (Бертой) звался персонаж, воплощающий зимний солнцеворот (в Древнечешском словаре Гебауэра Berchta, Perchta даны как варианты имени Bertha, из ст.-нем. Perahtd, Berchte, собственное значение которого «блестящая, светлая, красивая, возвышенная»). Первоначально она считалась доброй богиней, тождественной Хольде (). Позже их функции разделились, и Перхте «досталась» злая природа и устрашающая функция.

Перхта считалась женским духом в белой одежде. Её день —  или Крещенский вечер. В старых описаниях она имела большую «гусиную» ногу. В этот вечер готовили кашу или пельмени и рыбу.

В фольклоре Баварии и Австрии сохранилось поверье, что на Святки (особенно в Двенадцатую ночь) Перхта бродит по домам и  хочет узнать, были ли в уходящем году дети усердными и трудолюбивыми. Если они были такими, то утром в обуви или ведре они могли найти серебряную монету. Если они ленились, то она могла вскрыть их животы и набить их соломой и камнями. Ей особенно нравилось, если девочки перепряли весь свой лён или шерсть.

В Голландии сохранилось предание, что богиня летает на Йоль (более поздний вариант, на Рождество) в окружении злых духов в поисках чего-нибудь съестного. И она может разрезать своим мечом желудки людей, чтобы достать себе еду. Но если наедаться жирной пищей в это время, меч Перхты будет соскальзывать с её жертв. 

В Италии аналогом Перхты выступает Бефана, которая посещает всех детей Италии накануне 6 января, чтобы положить в носки конфеты, если они хорошо вели себя в течение года, или угольки, если они себя плохо вели.

См. также 

 Бефана
 Баба-Яга
 Святочная нечисть
 
 Кнехт Рупрехт
 Крампус
 Ряженье

Примечания

Литература

Ссылки 
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc_myphology/4319/%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%94%D0%90 Хольда] (dic.academic.ru)
 Перхта и другие зимние богини  (belissena.livejournal.com)
 Herbert Vivian The Perchten Dancers of Salzburg Austria Tyrol Pinzgau  
 Georg Graber Von Stephanstag bis Dreikönig in Kärnten  

Мифические существа в германской мифологии
Мифические существа в славянской мифологии
Традиции Германии
Словенские обычаи
Чешские обычаи
Фольклор Баварии